Prva županijska nogometna liga Splitsko-dalmatinska 2012./13.

Ljestvica

Poveznice 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska
 2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2012./13.
 3. HNL – Jug 2012./13.
 ŽNL Šibensko-kninska 2012./13.

Izvori 
 

2012-13
splitsko-dalmatinska-1